Championnat de France de Football Féminin, oftest omtalt som Division 1 Féminine og forkortes som D1F, er den højeste division i fodbold for kvinder i Frankrig. Ligaen er kvindernes svar på mændenes Ligue 1 og består af 12 klubber. Sæsonerne løber fra september til juni, hvor holdene spiller 22 kampe hver, der tilsammen giver 132 kamp i sæsonen. De fleste kampe spilles lørdage og søndage, med nogle få kampe der spilles andre ugedage om aftenen. Der holdes en pause efter anden uge i december til tredje uge i januar. Division 1 Féminine er rangeret som den næstbedste kvindeliga i Europa ifølge UEFA.

Hold

Holdene i 2020–2021 

Følgende 12 klubber konkurrerer i Division 1 Féminine i 2020–21 sæsonen.

FFF Mesterskaber (fra 1974-75) 

 1975 Stade Reims (1)
 1976 Stade Reims (2)
 1977 Stade Reims (3)
 1978 AS Etroeungt (1)
 1979 AS Etroeungt (2)
 1980 Stade Reims (4)
 1981 AS Etroeungt (3)
 1982 Stade Reims (5)
 1983 VGA Saint-Maur (1)
 1984 ASJ Soyaux (1)
 1985 VGA Saint-Maur (2)
 1986 VGA Saint-Maur (3)
 1987 VGA Saint-Maur (4)
 1988 VGA Saint-Maur (5)
 1989 CS Saint-Brieuc (1)

 1990 VGA Saint-Maur (6)
 1991 FC Lyon (1)
 1992 FCF Juvisy (1)
 1993 FC Lyon (2)
 1994 FCF Juvisy (2)
 1995 FC Lyon (3)
 1996 FCF Juvisy (3)
 1997 FCF Juvisy (4)
 1998 FC Lyon (4)
 1999 Toulouse OAC (1)
 2000 Toulouse OAC (2)
 2001 Toulouse OAC (3)
 2002 Toulouse FC (4)
 2003 FCF Juvisy (5)
 2004 Montpellier HSC (1)

 2005 Montpellier HSC (2)
 2006 FCF Juvisy (6)
 2007 Olympique Lyonnais (1)
 2008 Olympique Lyonnais (2)
 2009 Olympique Lyonnais (3)
 2010 Olympique Lyonnais (4)
 2011 Olympique Lyonnais (5)
 2012 Olympique Lyonnais (6)
 2013 Olympique Lyonnais (7)
 2014 Olympique Lyonnais (8)
 2015 Olympique Lyonnais (9)
 2016 Olympique Lyonnais (10)
 2017 Olympique Lyonnais (11)
 2018 Olympique Lyonnais (12)
 2019 Olympique Lyonnais (13)
 2020 Olympique Lyonnais (14)

Topscorere 
Nedenfor ses en oversigt over topscorere for hver sæson siden 2001-02 sæsonen.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officiel side  
 FootoFeminin  
 Officiel YouTube kanal 

Fodbold i Frankrig
Kvindefodboldligaer